Батальо́н и́мени Баграмя́на (), также известный как отдельный мотострелковый батальон и́мени маршала Ивана Христофоровича Баграмяна, армя́нский батальо́н и́мени Баграмя́на (), — военное формирование абхазских вооружённых формирований периода грузино-абхазского конфликта 1990-х гг., названное в честь Маршала Советского Союза И. Х. Баграмяна. Состоял из этнических армян-амшенцев. Батальон принимал участие в боевых действиях против правительственных войск Грузии. Впоследствии был расформирован.

История создания 
После начала грузино-абхазского конфликта в 1992 году грузинские войска вошли на территорию Абхазии. Согласно абхазским, российским и армянским источникам они начали карательные операции против негрузинского, в том числе и армянского населения республики. После грабежей и насилия в отношении армян на срочно созванном заседании руководства гагрской общины «Маштоц» было решено официально поддержать абхазскую сторону и выступить с оружием в руках на абхазской стороне.

Армянский мотострелковый батальон имени маршала Советского Союза Ивана Христофоровича Баграмяна был создан 9 февраля 1993 года согласно «приказу № 55» и являлся частью абхазских вооруженных сил. Состав батальона не был исключительно армянским по национальному составу — в него, в частности, входили также абхазы и кабардинцы, а также азербайджанцы, немцы, русские и грузины.

Первый бой, в котором принимала участие сводная рота батальона под командованием Левона Дащьяна, состоялся 15 — 16 марта 1993 года во время второго штурма Сухума. Роте была поставлена задача взять стратегический и хорошо укрепленный мост через реку Гумиста, которую она выполнила.

Батальон пополнился вернувшимися из Нагорного Карабаха бойцами, воевавшими в рядах сил самообороны НКР. Они, а также профессиональные военные, в том числе нанятые по контракту, занимались подготовкой батальона. Численность батальона превысила 350 человек и в Гаграх был организован второй армянский батальон. Ориентировочная численность армян в рядах абхазских вооруженных формирований составила более 1500 человек.

В сентябре 1993 года после безрезультатных переговоров абхазская сторона начала операцию против правительственных войск Грузии. В операции по взятию Сухума принимали участие оба армянских батальона. Армянские подразделения 25 — 27 сентября двинулись вглубь города из села Яштуха и в обход, по улице Чанба вдоль реки Беслетка. Армяне первыми вышли к зданию Совмина, ставшему символом власти над столицей. В ходе штурма армянские бойцы взяли 25 пленных.

После взятия Сухума армянский батальон был переброшен в Кодорское ущелье, где в его задачу входила защита армянонаселенных сел. В марте 1994 года, началась операция по взятию села Лата. В задачу батальона входила ликвидация оборонительного района у села Лата и в районе тоннелей, где и были разбиты сваны.

После прихода миротворцев личный состав батальона сдал оружие, а резервисты разошлись по домам. Каждый раз, когда Абхазии угрожало новое вторжение, бойцы Армянского батальона собирались вместе и становились на защиту республики. Двадцать армян получили высшую воинскую награду — звание Героя Абхазии, больше двухсот погибли во время войны. Армянский батальон как боевая единица принимал участие в кампаниях 1998, 2001 и 2008 годов, особенно активную роль он сыграл в 2001 году, когда снова потребовалось защищать армянонаселенный Гульрипшский район от формирований чеченского боевика Руслана Гелаева.

Участие в боевых действиях

Грузино-абхазский конфликт 
Первый бой батальон провел 15 марта 1993 года, а в сентябре участвовал в битве за Сухум и Очамчиру, также воевал в Гульрипшском районе и, позже, был отправлен в Гальский район.

2 июля 1993 года абхазское командование разработало план поэтапного штурма города: взятие важных стратегических высот на восточном берегу реки Гумиста.

Армянский батальон имени Баграмяна в этом сражении прославился штурмом почти неприступной высоты — горы Цугуровка, укрепленной по всем правилам современной войны; её склоны были буквально нашпигованы минами. Галуст Трапизонян — командир третьей роты Армянского батальона — потерял в этом сражении ногу, но до конца, лежа на носилках, продолжал руководить боем.
Битва за Цугуровку помогла абхазам окончательно утвердить контроль над ключевой высотой — горой Ахбюк.

В конце сентября 1993 года батальон Баграмяна первым вышел к зданию Совмина, ставшему символом власти над столицей. Армянские бойцы взяли здесь 25 пленных. После того как Совмин был взят и сгорел, грузинская армия в Сухуме прекратила сопротивление.

Иные конфликты 
В субботу 7 ноября 2020 года группа добровольцев из Абхазии прибыла в Нагорный Карабах для участия во Второй Карабахской войне. Основная часть группы — участники войны в Абхазии 1992-1993 годов из числа военнослужащих батальона имени маршала Баграмяна.

Оценки участия армян в конфликте 
Темы, касающиеся различных аспектов участия и участи армянского населения Абхазии в грузино-абхазском конфликте, почти не становятся предметом исследовательского дискурса. В Абхазии вопросы участия армян в войне на стороне Грузии или трагедиях армянского населения, по тем или иным причинам выказавших сочувствие действиям грузинской стороны, почти полностью замалчиваются или игнорируются. В Грузии сразу после окончания войны прямо или косвенно обвинили армян Абхазии в антигрузинской позиции и поддержке сепаратизма. Впрочем, в этом была не столько заслуга абхазов, сколько грузинских политиков, не сумевших найти союзников внутри Абхазии из-за приверженности радикальному этническому национализму (в котором присутствовали и антирусские, и антиармянские элементы). Армянам вменялось «предательство» исторических ценностных установок двух христианских народов и т. п. Кроме того, несмотря на то, что вопрос армяно-грузинских исторических и идеологических противоречий имеет к событиям в Абхазии весьма опосредованное отношение, некоторые грузинские публицисты и общественные деятели использовали обвинения против армян Абхазии, как аргумент в идеологической практике против всего армянского населения Грузии и Армении. Эта пропагандистская «истерия» была вынесена за рамки грузино-абхазского конфликта, и проецировалась на армяно-азербайджанское противостояние, подводя все под общие вопросы сепаратизма армян в Закавказье. Примечательно то, что, как и в Абхазии, так и в Грузии, предшествующие и сопутствующие вопросу темы участия армянского населения в военных действиях в Абхазии, как правило, замалчивались, игнорировались или искажались. Например главный момент, который почти напрочь замалчивается грузинской и абхазской стороной, это участие армян в вооруженных формированиях Грузии во время грузино-абхазской войны, в том числе, участие на стороне Грузии абхазских армян.. Небольшое количество армян участвовавшее в войне на стороне Грузии, в отличие от армян, сражающихся на стороне абхазов, были хуже структурированы и менее «раскручены» в информационном плане, чем батальон им. Баграмяна.

См. также 
 Галуст Трапизонян
 Вооружённые силы Абхазии
 Грузино-абхазский конфликт

Примечания

Ссылки 
 Репортаж из передачи «Военная тайна» об участии армянского батальона им. Баграмяна в боях за Сухуми
 Интервью с командиром армянского батальона им. И. Х. Баграмяна
 Р. Ходжаа. Армянский батальон в Отечественной войне народа Абхазии

Участники Грузино-абхазских войн
Армянские подразделения различных государств
Армяне в Абхазии
Вооружённые силы Республики Абхазия